Annabella – francuska aktorka filmowa
 Annabella – miasto w USA
 Annabella – rodzaj grzybów